Новишки — название населённых пунктов в России:

 Новишки — деревня в Абакановском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области.
 Новишки — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области.